Дышу тишиной (trans. dišu tišinoj; srp. dišem tišinu) je treći studijski album ruskog muzičara Nikolaja Noskova koji je objavljen 2000. godine. Na albumu se nalazi 12 kompozicija.

Spisak kompozicija

Osoblje 
 Bas gitara — Sergej Slobodin
 Klarinet — Rostislav Sazanov
 Bubnjevi — Oleg Muhin
 Miks, mastering — Vasilij Kračkovskij
 Flauta — Anton Korolev
 Gitara — Eduard Hripunov
 Truba — Andrej Feropontov
 Oboa — Taras Zoloćko
 Orkestar — Musica Viva
 Perkusije — Nikolaj Ksenofontov
 Klavir, organ, klavsen, dirigent — Aleksandar Lavrov

Reference

Spoljašnje veze 
 Дышу тишиной na sajtu -{Discogs}-.

Албуми 2000.
Албуми Николаја Носкова
Рок албуми